Ludwika z Sabaudii (ur. 28 grudnia 1462 w Genewie, zm. 24 lipca 1503) – szwajcarska klaryska, błogosławiona Kościoła katolickiego.

Życiorys 
Ludwika z Sabaudii pochodziła z wielodzietnej rodziny, a jej rodzicami byli Jolanta Francuska i bł. Amadeusz IX Sabaudzki. W 1479 roku w wieku 17 lat wyszła za mąż za Hugona z Chalon. Po ślubie przeprowadziła się z mężem do zamku w Nozeroy. Mając 27 lat zmarł jej mąż. W wieku 30 lat wstąpiła do klasztoru klarysek. Zmarła w dniu 24 lipca 1503 roku.

Została beatyfikowana w 1839 roku przez papieża Grzegorza XVI.

Rodowód

Bibliografia 
 

Dynastia sabaudzka
Klaryski (biografie)
Szwajcarscy błogosławieni katoliccy
Urodzeni w 1462
Zmarli w 1503
Beatyfikowani przez Grzegorza XVI
Włosi pochodzenia francuskiego
Ludzie urodzeni w Genewie